Влади́мир Гаврилович Миха́йлов:
 Михайлов, Владимир Гаврилович (1899—1970) — советский профессор горного дела.
 Михайлов, Владимир Гаврилович (род. 1945) — советский и российский математик.